La competizione della pistola 50 metri di tiro a segno ai Giochi della XI Olimpiade si è svolta i giorni 6 e 7 agosto 1936 al Poligono di tiro di Wannsee.

Risultato

Bibliografia

Collegamenti esterni 

 P2